Łódka – rzeka w Łodzi,
 Łódka – lokalna moneta emitowana w Łodzi
 Łódka – naczynie liturgiczne.
 Łódka – łącznik naboi ułatwiający ładowanie,

Zobacz też: 
 Łódki – wieś w Polsce, w województwie pomorskim
 Łódź – strona ujednoznaczniająca